Laroche kan syfta på följande platser:

Belgien 

 La Roche-en-Ardenne (ort), Vallonien, Province du Luxembourg,

Frankrike 

 Laroche-Saint-Cydroine, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 

Robotskapade Belgienförgreningar